linie metra:
 Linia U9 metra w Berlinie
 Linia 9 metra w Paryżu